Bosch kan syfta på

 Robert Bosch GmbH – ett tyskt företag
 Robert Bosch (1861–1942), företagets grundare
 Hieronymus Bosch (1450-1516), en nederländsk målare, 
 Hieronymus de Bosch (1740-1811), en apotekare och skald i Amsterdam, se Jeronimo de Bosch
 Carl Bosch (1874–1940) – tysk kemist och nobelpristagare
 Harry Bosch – en fiktiv litterär figur och huvudpersonen i flertalet av Michael Connellys kriminalromaner
 Bosch (TV-serie) – amerikansk tv-serie baserad på Michael Connellys kriminalromaner
 Boschaffären – en kedja av händelser, med en komplicerad intrig, som utspelade sig under åren 1939-1950
 Den Bosch –  provinshuvudstad i den nederländskaprovinsen Noord-Brabant, se ’s-Hertogenbosch
 7414 Bosch – en asteroid

Se även
 Bosch Rexroth